Attika eller Attica kan syfta på:

 Attika – ett historiskt landskap i Grekland
 Attika (arkitektur) – i klassisk arkitektur partiet ovanför det huvudsakliga entablementet
 Attika (region) – en region i Grekland 1987–
 Nomós Attikís – en tidigare perfektur i Grekland ombildades till regionen 1987
 Attica (EP) – en EP från 2006 av Lasse Lindh
 Attica, Kansas – en ort i Harper County, delstaten Kansas, USA
 1138 Attica – en asteroid i huvudbältet
 Attica (film) – en dokumentärfilm från 2021

Se även 
 Attisk sälta